Ingersleben (Thüringen), plaats in Duitse deelstaat Thüringen
 Ingersleben (Saksen-Anhalt), gemeente in Duitse deelstaat Saksen-Anhalt